Sphinx (maskulin oder feminin) steht für:
 Sphinx (ägyptisch), Statue eines männlichen Löwen, meist mit Menschenkopf (Plural: Sphinxe oder Sphingen)
 die Große Sphinx von Gizeh, bekanntes Bauwerk des Alten Ägypten (meist feminin)

Sphinx (feminin) steht für:
 Sphinx (griechisch), Figur der griechischen Mythologie, Mischwesen aus Löwe und Frau mit Flügeln
 die Felskuppe Sphinx mit dem Sphinx-Observatorium neben dem Jungfraujoch in der Schweiz
 Damnaššara-Sphingen, hethitische Torwächtergottheiten
 sehr dauerhaftes Schneefeld auf dem Berg Braeriach in den Cairngorms in Schottland

Sphinx steht außerdem für:
 (896) Sphinx, Asteroid
 Sphinxen, fiktive Daseinsform auf dem fiktiven Kontinent Zamonien, siehe Zamonien #Zamonische Daseinsformen

Biologie:
 Sphinx (Gattung),  Gattung der Schwärmer (Sphingidae)
 Sphynx-Katze, Hauskatzenrasse

Geografie:
 Berg der Sphinx in Griechenland, auch Fagas genannt
 Sphinx Rock, diverse Inseln
 The Sphinx (Wyoming), Berg in Wyoming
 The Sphinx (Vulkan), Vulkan in Kanada
 Sphinx-Observatorium nahe dem Jungfraujoch (Schweiz), siehe Jungfraujoch #Sphinx-Observatorium und Forschungsstation
Antarktika:
 Sphinx (Berg), Berg im Königin-Maud-Land
 Sphinx Hill, Berg auf King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Sphinx Island, Insel vor der Graham-Küste, Grahamland
 Sphinxkopf, Berg im Königin-Maud-Land
 Sphinx Peak, Berg im Viktorialand
 Sphinx Valley, Tal im Viktorialand
 Giza Peak (Synonym Sphinx), ein Berg auf der Alexander-I.-Insel
 Mount Sphinx, Berg im Königin-Maud-Land
 Mont du Sphinx, Berg im Adélieland

Literatur und Medien:
 Die Sphinx (Poe), Erzählung von Edgar Allan Poe
 Die Sphinx (Film), 1912 gedrehtes, deutsches Stummfilmdrama mit Erna Morena
 Sphinx, deutscher Alternativtitel von Off Limits – Wir sind das Gesetz, französischer Film von Nicolas Boukhrief (2010)
 Sphinx – Geheimnisse der Geschichte, ZDF-Dokumentationsreihe
 Sphinx (Zeitschrift),  theosophische Zeitschrift (1886–1896)
 Sphinx (Spiel),  Brettspiel von Gunter Baars (Ravensburger)
 The Sphinx (Lied),  Disco-Ballade (1978) von Amanda Lear

Technik:
 SPHINX (Satellit), amerikanischer Testsatellit
 Sphinx (Yacht), 12mR-Yacht (Baujahr 1939)
 Sphinx-Klasse, Baureihe von Kreuzfahrtschiffen

Software:
 Sphinx (Software), Open-Source-Software-Dokumentationswerkzeug für Python
 Abkürzung für SQL Phrase Index,  Volltextsuchmaschine
 CMU Sphinx, freies Softwarepaket zur Spracherkennung, das an der Carnegie Mellon University entwickelt wurde

Unternehmen:
 Sphinx Automobilwerke, deutscher Automobilhersteller (1920–1925)
 Sphinx Automobiles, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Sphinx Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Sphinx (Keramikfabrik), 1834 gegründete niederländische Keramik- und Porzellanfabrik in Maastricht

Musikgruppen:
 Sphinx (deutsche Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 Sphinx (spanische Band), spanische Heavy-Metal-Band
 Sphinx (DJ)

Sphinx ist auch eine Bezeichnung für rätselhaft bzw. undurchschaubar wirkende Menschen, zum Beispiel:
 François Mitterrand, in Frankreich geläufig
 Herman Van Rompuy, Präsident des Europäischen Rates

Siehe auch:
 Sfinksen, Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Sfinxul din Bucegi (Bucegi-Sphinx), eine Felsformation in Rumänien
 Sphinxgrotte

Abkürzung

fi:Sfinksi#Kreikkalainen sfinksi